Bajki i bajeczki (ang. Little Fables, 2006) – brytyjski serial animowany emitowany był w Polsce na kanale JimJam.

Opis fabuły 
Serial przedstawia urzekający świat klasycznych bajek Ezopa oraz La Fontaine’a. Każda z historyjek w lekki ciekawy sposób przedstawia dzieciom sytuacje, w których one same mogą się znaleźć. Na przykładzie świata zwierząt najmniejsi widzowie mogą zobaczyć jak zachować się różnych okolicznościach. Forma bajki oparta jest na japońskim „teatrze cieni”.

Bohaterowie 
 Lew
 Wąż
 Mysz
 Zając
 Żółw
 Lis
 Krab
 Pies

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie JimJam – Studio EurocomPrzekład: Krzysztof HajdukOpowiadał: Wojciech Szymański

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007